Vođenica (Bosanski Petrovac, BiH), naselje u općini Bosanski Petrovac
 Vođenica (rijeka), ponornica